Das Virginia Slims of Philadelphia 1994 war ein WTA-Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Philadelphia. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 7. bis 13. November 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Philadelphia